Kode kan henføre til:
 Kode – artikel om de generelle betydninger af ordet
 Kode (kryptologi) – om koder i kryptologien
 Kode – et stykke programmering
 Kode er også betegnelsen for området lige over hoven på en hest.